Центральноамериканский кубок 2011 — 11-й розыгрыш чемпионата по футболу среди государств Центральной Америки — одной из зон КОНКАКАФ, проводимый Центральноамериканским футбольным союзом (ЦАФС). Турнир впервые прошёл под нынешним названием (до этого — Кубок наций Центральной Америки). Победителем стал Гондурас, обыгравший в финале Коста-Рику. Пять лучших команд турнира представляли Центральную Америку на Золотом кубке КОНКАКАФ 2011 года.

Участники 
В турнире приняли участие все 7 членов ЦАФС.

Стадион 
Все матчи прошли на стадионе имени Роммеля Фернандеса в Панаме.

Групповой этап

Группа 1

Группа 2

Раунд плей-офф

Матч за 5-е место

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал 

, , ,  и  получили путёвки в финальный турнир Золотого кубка КОНКАКАФ 2011.

2011 год в футболе
2011